Соревнования по прыжкам с нормального трамплина среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 12 и 13 февраля. Участие принял 61 спортсмен из 18 стран. Медали в этой дисциплине на Олимпийских играх были разыграны в 13-й раз подряд.

Все прыжки состоялись в Олимпийском парке Уистлера. В первый день с 10:00 до 11:05 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, а на следующий день с 9:45 до 11:25 — финальный раунд. Квалификационные прыжки стали самыми первыми соревнованиями в программе Олимпиады 2010 года и прошли ещё до официальной церемонии открытия.

Ни один из призёров Олимпиады 2006 года в этой дисциплине на этот раз не принял участия. Олимпийский чемпион норвежец Ларс Бюстёль завершил карьеру в 2008 году, серебряный призёр финн Матти Хаутамяки и бронзовый призёр норвежец Роар Льёкельсёй не отобрались для участия. Зато олимпийский чемпион 2002 года в этой дисциплине швейцарец Симон Амман участвовал и вошёл в число преквалифицированых. Участвовал и бронзовый призёр Олимпиады 2002 года поляк Адам Малыш. Японец Нориаки Касаи участвовал ещё в Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере и занял на нормальном трамплине 5-е место, уступив 1,5 балла бронзовому призёру.

Действующим чемпионом мира в этой дисциплине был австриец Вольфганг Лойцль, последним перед Играми победителем этапа кубка мира стал австриец Грегор Шлиренцауэр.

Симон Амман стал первым спортсменом в истории, кому удалось выиграть две золотые медали на нормальном трамплине. До этого один спортсмен за всю историю выиграл 2 олимпийские медали на нормальном трамплине: финн Матти Нюкянен выиграл серебро в 1984 году в Сараево, а через 4 года в Калгари стал олимпийским чемпионом на нормальном трамплине. Впрочем, во времена Нюканена нормальным трамплином был 70-метровый, а на 90-метровом трамплине Нюкянен, как и Амман, дважды становился чемпионом в индивидуальных соревнованиях.

Нориаки Касаи, выступив в Ванкувере, довёл количество своих участий в Олимпийских играх до 6 подряд (1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010).

Медалисты

Трамплин 

Трамплин располагается в Олимпийском парке Уистлера. Hillsize — 106 метров, К-пойнт — 95 метров. Оборудован подъёмником. Вокруг трамплина расположен стадион на 12 000 мест.

Рекордом трамплина до начала соревнований являлся результат 105,0 метров, установленный австрийцем Маркусом Эггенхофером 28 февраля 2008 года. Во время квалификации Грегор Шлиренцауэр установил новый рекорд в 107,0 метров. Ранее, в тренировочном раунде, Симон Амман прыгнул на 109,0 метров, однако этот результат не был засчитан за рекорд, так как прыжок не был совершён во время официальных соревнований. В финальном раунде Амман установил официальный рекорд в 108,0 метров.

Соревнования

Квалификация 
В финал по результатам 1-го прыжка квалифицировались 40 прыгунов, показавших лучше результаты. Кроме того, 10 спортсменов по итогам Кубка мира были преквалифицированы в финал автоматически и в квалификации совершали прыжки вне зачёта — судьи не оценивали технику их прыжка. 40-е место по итогам квалификации с абсолютно равным результатом разделили 2 спортсмена, и оба они были допущены в финал.

Финал 
В финале участвовал 51 спортсмен. По итогам первой попытки только 30 лучших получили право совершить второй прыжок, по итогам которого и были разыграны медали. Второй прыжок спортсмены совершали в обратном порядке в зависимости от места по итогам первого прыжка, то есть 30-й прыгал первым, 29-й — вторым и т. д.

Примечания

Ссылки 
 Результаты